Corbu ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Corbu (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Corbu (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Corbu (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Corbu (Cătina), Dorf im Kreis Buzău 
 Corbu (Glodeanu-Siliștea), Dorf im Kreis Buzău 
 Corbu (Teslui), Dorf im Kreis Olt
 Corbu (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui 
 Corbu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea 
 Corbu Nou, Dorf im Kreis Brăila
 Corbu Vechi, Dorf im Kreis Brăila

Corbu ist der Name folgender Orte in der Republik Moldau:
 Corbu (Dondușeni), Gemeinde im Rajon Dondușeni

Corbu ist der Familienname von:
 Carol Corbu (* 1946), rumänischer Leichtathlet
 Laurențiu Corbu (* 1994), rumänischer Fußballspieler